Franz von Holtzendorff henviser til følgende personer:

 Franz von Holtzendorff (politiker) (1804–1871), tysk politiker og publicist
 Franz von Holtzendorff (jurist) (1829–1889), tysk strafferetsekspert